Сен-Пуа́нж () — муніципалітет у Франції, у регіоні Гранд-Ест, департамент Об. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 145 км на південний схід від Парижа, 85 км на південь від Шалон-ан-Шампань, 9 км на південь від Труа.

Історія 

До 2015 року муніципалітет перебував у складі регіону Шампань-Арденни. Від 1 січня 2016 року належить до нового об'єднаного регіону Гранд-Ест.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 322 оподатковані домогосподарства, у яких проживали 837,0 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Посилання 

 [ Розташування муніципалітету Сен-Пуанж на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Об

Примітки 

Муніципалітети департаменту Об